Иван Алексеевич Капустин (28 января 1924 года — 12 октября 1995 года, г. Каргополь Архангельской области) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы (1945).

Биография 
Родился 28.01.1924г. в дер.Белая ныне Каргопольского района Архангельской области в крестьянской семье. Окончил педагогическое училище в 1942 году. В том же году был призван в РККА, с марта 1943 года находился на фронтах Великой Отечественной войны.

19 января 1945 года гвардии сержант Капустин, будучи автоматчиком моторизованного батальона автоматчиков 62-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, в боях за населенный пункт Укрален (Польша) в числе из первых ворвался в расположение противника и из личного оружия поразил более 10 вражеских солдат, взяв двоих в плен. 26 января 1945 года награждён орденом Славы 3 степени.

24 января 1945 года, будучи командиром отделения автоматчиков того же батальона, при форсировании реки Одер в районе населённого пункта Штайнау к северо-западу от города Бреслау первым переправился через реку, увлекая за собой бойцов, в ожесточенном бою подавив 3 пулемётные точки и уничтожив более 25 вражеских солдат. 12 марта 1945 года награждён орденом Славы 2 степени.

18 марта 1945 года в бою на реке Нейсе вблизи населённого пункта Грюнфлисс в 10 км к северо-западу от города Нейсе в числе первых перебрался на левый берег реки, ворвался во вражескую траншею и из автомата в упор уничтожил несколько вражеских солдат, затем скрытно подполз к вражескому пулемёту и подавил его при помощи гранат, тем самым обеспечив переправу через реку всего подразделения. В дальнейшем в боях с 15 по 30 марта 1945 года поджёг автомашину, подавил 2 пулемёта и сразил более 20 вражеских солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года награждён орденом Славы 1 степени, став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году демобилизован в звании старшины, после демобилизации жил в Каргополе, работал библиотекарем в Никольском филиале Каргопольской библиотеки.

Умер 12 октября 1995 года в Каргополе, похоронен там же.

Награды 
За боевые и трудовые успехи был награждён:
 орден Октябрьской Революции 
 Орден Славы I степени (27.06.1945)
 Орден Славы II степени (12.03.1945)
 Орден Славы III степени (26.01.1945)
 орден Отечественной войны I степени.  
 Орден Красной Звезды
 Медаль "За взятие Берлина"
 медалями.

Литература 
 Капустин Иван Алексеевич :: Министерство обороны Российской Федерации
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны